Un saut est une petite chute d’eau située dans le lit-même d’une rivière. Petit-Saut peut désigner:

Toponymes

Coulée Petit Saut, un ravin de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 12' 17" Nord; 65° 16' 36" Ouest.
Le Petit Saut, une fosse à saumon, Mont-Albert (territoire non organisé), MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 59' 16" Nord; 66° 16' 16" Ouest.
Le Petit Saut, rapide de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 12' 08" Nord; 65° 17' 49" Ouest.
Le Petit Saut, ruisseau, Mont-Albert (territoire non organisé), MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 59' 25" Nord; 66° 16' 16" Ouest.
Rivière du Petit Sault, un ruisseau de la municipalité de Sainte-Croix (Québec), MRC Lotbinière (municipalité régionale de comté) dans Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 46° 37' 40" Nord; 71° 43' 58" Ouest.

française
Barrage de Petit-Saut, barrage en Guyane française.

Homonymie
Homonymie de toponyme